Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl americký pár Mike Bryan a Jack Sock, jehož členové nestartovali spolu. Sock do soutěže nezasáhl a spoluhráčem Bryana se stal bratr Bob Bryan. Ve třetím kole však Američané dohráli na raketách francouzských finalistů turnaje Mahuta s Rogerem-Vasselinem. 
  
Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval sedmibodový tiebreak. Poprvé v historii Wimbledonu byl uplatněn během třetího kola. Henri Kontinen a John Peers v daném zápase porazili Rajeeva Rama s Joem Salisburym.

Mike Bryan, Łukasz Kubot, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah a Bruno Soares vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Po zisku trofeje se Cabal s Farahem poprvé v kariéře posunuli do čela světové klasifikace a vystřídali Mika Bryna. 

Vítězem se stal druhý nasazený pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který při své 31. grandslamové účasti zdolal francouzské turnajové jedenáctky Nicolase Mahuta s Édouardem Rogerem-Vasselinem v pětisetové bitvě 6–7, 7–6, 7–6, 6–7 a 6–3. Utkání trvalo 4.56 hodin. Cabal s Farahem se stali první ryze kolumbijskou dvojicí, která vyhrála grandslam. Vylepšili tím své maximum z finále Australian Open 2018. Jejich pozápasová finálová bilance na turnajích ATP Tour činila 15–16. V předchozí kariéře odešel Cabal poražen z boje o titul na French Open 2011, kde startoval s Eduardem Schwankem. Titul si připsal v mixu US Open 2017. Vítězný pár si rozdělil částku 540 000 liber a stal se šestou dvojicí z jediného státu v řadě, která triumfovala na grandslamovém turnaji. 

Kolumbijci se ocitli na prahu vyřazení ve čtvrtfinále, v němž odvrátili pět mečbolů nizozemsko-rumunskému páru Jean-Julien Rojer a Horia Tecău.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (semifinále)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (3. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (3. kolo, skreč)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (1. kolo) 
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (1. kolo) 
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019